▶ Liste(n) der Hallenkirchen – Übersicht

– Siehe auch Pseuodbasiliken in Deutschland (67) –

Anzahl: 715, davon 5 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika, 11 Grenzfälle Pseudobasilika/Stufenhalle, 1 unklar

Bei einigen Gebäuden ist unter „(CC)“ die zugehörige Bildersammlung in Wikimedia Commons verlinkt.

Der überwiegende Bestand an Hallenkirchen in Europa ist der Epoche der Gotik zuzurechnen, doch gibt es Hallenkirchen auch in allen anderen Stilepochen. Die meisten stehen in Mitteleuropa. Da die meisten Hallenkirchen in der Gotik gebaut oder zur Hallenkirche umgestaltet wurden, ist in den folgenden Listen nur erwähnt, wenn sie einem anderen Baustil angehören.

Baden-Württemberg 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Baden-Württemberg (2) –

Anzahl: 21, davon 1 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika

Bayern 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Bayern (27) –

Hintergrundinformationen:
 Datensätze der bayrischen denkmaldatenbank, abrufbar über den bayrischen Denkmalatlas
 D … = Aktennummer
 BY … = EDV-Nummer (da unter manchen Aktennummern mehr als 1 Gebäude verzeichnet ist)

Anzahl: 107, davon 8 Grenzfälle zur Pseudobasilika und 1 unklar

Bayrisch-Schwaben 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Bayrisch-Schwaben (1) –

Anzahl: 5

Altbayern 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Altbayern (10) –

Anzahl: 57

Oberbayern 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Oberbayern (7) –

Anzahl: 40

Niederbayern 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Niederbayern (2) –

Anzahl: 9

Oberpfalz 

Anzahl: 8

Franken 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Franken (11) –

Anzahl: 45

Oberfranken 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Oberfranken (4) –

Anzahl: 11

Mittelfranken 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Mittelfranken (11) –

Anzahl: 18, davon 2 Grenzfälle zur Pseudobasilika und 1 unklar

Unterfranken 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Unterfranken (4) –

Anzahl: 16, davon 2 Grenzfälle zur Pseudobasilika

Brandenburg und Berlin 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Brandenburg und Berlin (bisher nur 1 gefunden) –

Anzahl: 50, davon 1 teilweise Basilika

Hintergrund-Informationen:
 D-BB = Dehio Brandenburg (2012), Artikel online beim BLDAM (Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches LandesMuseum)

Hessen 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Hessen (4) –

Anzahl: 35, davon 1 Grenzfall zur Pseudobasilika.

Mecklenburg-Vorpommern 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Mecklenburg-Vorpommern (2) –

Anzahl: 51

Mecklenburg 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Mecklenburg (2) –

Anzahl: 32

Vorpommern 

Anzahl: 18

Historisch zu Brandenburg

Niedersachsen und Bremen 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Niedersachsen und Bremen (3) –

Hintergrundinformationen:
 D-NI = Dehio-Handbuch Bremen-Niedersachsen (1992), ISBN 3-422-03022-0
 DANI = Denkmalatlas Niedersachsen (im Aufbau)

Anzahl: 87

Elbe-Weser- und Weser-Ems-Gebiet 
(historisch friesische Gebiete, mehrere Grafschaften und die Stiftsgebiete Bremen, Verden und Osnabrück)

Anzahl: 40

Schaumburg-Weserbergland 
(im Mittelalter Schauenburg, Everstein und Homburg, heute Landkreise Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Holzminden)

Anzahl: 11

Östliches Niedersachsen 
(historisch größtenteils welfisches Stammland)

Anzahl: 36

Nordrhein-Westfalen 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Nordrhein-Westfalen (4) –

Anzahl: 137

Nordrhein 
Anzahl: 19

Westfalen 
– Siehe auch Pseudobasiliken in Westfalen (5) –

Anzahl: 118

Regierungsbezirk Münster 
– Stiftsgebiet des Bistums Münster, kurkölnisches Vest Recklinghausen, dazu die Grafschaften Tecklenburg und Steinfurt und der Süden der Grafschaft Lingen –

Anzahl: 31, davon eine teils Halle, teils Pseudobasilika, dazu ein Grenzfall

Regierungsbezirk Detmold 
– Hochstifte Minden und Paderborn, Grafschaften Ravensberg und Rietberg, Herrschaften Lipps und Rheda, kleine Teile der Hochstifter Osnabrück und Münster –

Anzahl: 44

Regierungsbezirk Arnsberg 
– Grafschaft Mark, Reichsstadt Dortmund, kurkölnisches Herzogtum Westfalen, Grafschaften Limburg und Wittgenstein, nassauisches Siegerland –

Anzahl: 43

Rheinland-Pfalz 

Anzahl: 27

Saarland 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Saarland (4) –

Anzahl: 44

Die meisten Hallenkirchen im Saarland sind neugotisch, die wenigen mittelalterlichen sind durch Hintergrundfarbe hervorgehoben.

Sachsen 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Sachsen (4) –

Hintergrundinformationen:
 D-SN I = Dehio-Handbuch: Sachsen I – Regierungsbezirk Dresden, Deutscher Kunstverlag 1996, ISBN 3-422-03043-3
 D-SN II = Dehio-Handbuch Sachsen II – Regierungsbezirke Leipzig und Chemnitz, Deutscher Kunstverlag 1998, ISBN 3-422-03048-4

Anzahl: 69, davon 3 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika.

Sachsen-Anhalt 

Anzahl: 47

Schleswig-Holstein und Hamburg 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Schleswig-Holstein und Hamburg (6) –

Anzahl: 11

Thüringen 

– Siehe auch Pseudobasiliken in Thüringen (2) –

Anzahl: 29

Siehe auch 
 Liste der Hallenkirchen
 Liste der Pseudobasiliken in Deutschland

Quellen

Weblinks 

!Deutschland
Hallenkirche
!Hallenkirchen